Лукавица Ријека може бити:

 Лукавица Ријека (Добој), насељено мјесто у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Лукавица Ријека (Добој Исток), насељено мјесто у општини Добој Исток, Федерација БиХ, БиХ